

Географія  
 Агордат (Акордат ) - місто в Еритреї
 Аеропорт Агордат - аеропорт в місті Агордат

Кораблі 
 Агордат - торпедний крейсер однойменного типу Королівських ВМС Італії кінця XIX століття;

Див. також 
 Битва під Агордатом